Steimelbach ist ein Gewässername:

 Steimelbach (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Steimelbach, Lokalname des Krambachs, linker Zufluss des Krümmelbachs nach Wirges, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz